Рукс (; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Рукс, Альфред (1890—1941) — российский и латвийский легкоатлет.
Рукс, Карл-Гейнц (1907—1945) — немецкий юрист, оберштурмбаннфюрер СС, руководитель айнзацкоманды 2 в Польше, начальник гестапо в Бромберге.
 Рукс, Шон (1969—2016) — американский баскетболист и тренер.
 Рукс — административно-территориальный округ в штате Канзас, США. См. также 
 Рук